Жмуйдзинавичюс () — литовская фамилия.

 Известные носители 
 Жмуйдзинавичюс, Антанас (1876—1966) — литовский художник, живописец; народный художник СССР, член-корреспондент Академии художеств СССР.
 Жмуйдзинавичюс, Ромас (род. 1952) — современный литовский художник, народный художник Литвы.